Nationaal park Savage River, een natuurpark in de Australische deelstaat Tasmanië
 Savage River (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
 Savage River (Maryland), een rivier in de Amerikaanse staat Maryland